Schizogenius är ett släkte av skalbaggar. Schizogenius ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Schizogenius